Владимир Иосифович Гурко: Гурко, Владимир Иосифович (1795—1852) — полковник, начальник штаба 5 пехотного корпуса, позже генерал от инфантерии, начальник штаба Гренадерского корпуса
 Гурко, Владимир Иосифович (1862—1927) — русский государственный деятель, публицист.